Die Weltzollorganisation hat (Stand 1. August 2022) 184 Mitglieder. Die Europäische Union trat der Organisation ebenfalls bei, jedoch aufgrund fehlender Möglichkeit in der WCO Konvention nur auf vorläufiger Basis. Das neueste Mitglied ist Äquatorialguinea, welches der Organisation 2021 beitrat.

Mitglieder nach Regionen

Südostafrika

Europa

Ferner Osten, Süd- und Südostasien, Australien und Pazifische Inseln

Nordafrika, Naher- und Mittlerer Osten

Süd-, Nord-, Zentralamerika und die Karibik

West- und Zentralafrika

Weblinks 
 WCO Mitgliederliste

Einzelnachweise 

WCO, Mitglieder
WCO, Mitglieder

Mitglieder